Дель Карретто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дель Карретто — аристократический итальянский род, ответившийся от династии Алерамичи.
 Дель Карретто, Оттоне Энрико (1620? или 1629—1685) — фельдмаршал Священной Римской империи и штатгальтер Испанских Нидерландов.
 Дель Карретто, Бьянка (род. 1985) — итальянская фехтовальщица на шпагах, чемпионка мира.